Al-Qabisi ist der Name folgender Personen:
 Abū s-Saqr al-Qabīsī, arabischer Astrologe und Mathematiker († 967 in Aleppo), siehe Abd al-Aziz ibn Uthman
 Abū l-Hasan al-Qābisī (936–1012), mālikitischer Hadith- und Fiqh-Gelehrter Nordafrikas